Az FC Barcelona női labdarúgó csapata, melyet Fútbol Club Barcelona Femení néven alapítottak 1988-ban az anyaegyesület, FC Barcelona támogatásával. Ugyanezen évben alapító tagja volt a spanyol női labdarúgó ligának.

Történelem 
Az 1988-ban létrejött klub első sikereit a 90-es évek elején megszerzett 1991-es kupadöntő, az 1992-es bajnoki ezüstérem, az 1993-as, 1994-es harmadik helyezés és az 1994-es kupagyőzelem fémjelezte. Ezt követően hosszú éveken át nem sikerült kiugró eredményeket elérni.

2001-ben hivatalosan is elismerték, mint az FC Barcelona része. Az újjá alapított spanyol női bajnokságban nem indulhatott el az előző évek eredményei miatt. Két sikertelen rájátszásbeli szereplés után, 2004-ben végre a legmagasabb osztályban szerepelhetett a csapat. A következő két szezon végén a táblázat közepén tanyázott a klub, de 2007-ben kísértett a múlt sikertelensége, és kiestek az első osztályból.

A következő év végén azonban visszatért a Barcelona, majd 2009 és 2011 között megerősítette pozícióját a tabella elején. 2010-11-ben második spanyol kupagyőzelmüket ünnepelhették, a helyi rivális RCD Espanyol legyőzése után. A 2011-12-es szezonban a várva-várt első országos bajnoki cím is meglett, rekordot jelentő 94 bajnoki ponttal. Ennek köszönhetően  első alkalommal lehettek ott a Bajnokok Ligájában, ahol az első fordulóban vereséget szenvedtek az Arsenal ellen.

Az utolsó fordulóban a listavezető Athletic Bilbao elleni idegenbeli győzelemmel 2013-ban is a Barcelona lett a spanyol bajnok. Pár héttel később a Prainsa Zaragoza elleni 4-0-s győzelemmel abszolválták harmadik Copa de La Reina győzelmüket.

A 2020-2021-es szezonban a Chelsea-t legyőzve a döntőben a Bajnokok Ligáját is megnyerte a csapat, ezzel a katalán klub lett az első, amely mindkét nemnél elhódította a legrangosabb klubtrófeát.

Stadion 
A csapat a 2019. augusztus 27-én felavatott Johan Cruyff Stadionban játssza hazai mérkőzéseit, a San Juan Despíben található Joan Gamper sportközpontban. Az intézmény 6000 fő befogadására alkalmas.
Több mérkőzésnek is a Camp Nou ad otthont a női csapat sikereinek köszönhetően. 2022. március 31-én az Real Madrid elleni BL-negyeddöntőt 91 553 néző tekintette meg, április 23-án pedig a VfL Wolfsburg elleni elődöntő, 91 648 szurkolóval minden idők leglátogatottabb női mérkőzése lett.

Sikerlista 
 Primera División
 győztes (7): 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2019–20, 2020–21, 2021–22
 második (6): 1991–92, 1993–94, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19
 Spanyol kupa
 győztes (8): 1994, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021
 második (2): 1991, 2016
 Spanyol szuperkupa
 győztes (3): 2020, 2022, 2023
 Segunda División
 győztes (4): 2001, 2003, 2004, 2008
 Copa Catalunya
 győztes (10): 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Bajnokok Ligája
 győztes (1): 2020–21

Szezonról szezonra

UEFA Bajnokok Ligája

Játékoskeret 
2023. január 31-től

Kölcsönben

Híres játékosok

Jegyzetek

Források 

A spanyol nyelvű Wikipedia szócikke

További információk 
 Hivatalos oldal (Hozzáférés: 2223. 01. 28.)
 UEFA.com, Women's football (Hozzáférés: 2223. 01. 28.)

FC Barcelona
Spanyol női labdarúgócsapatok
1988-ban alapított labdarúgócsapatok